Дейн () — река в английской местности Пик-Дистрикт, является притоком реки Уивер. Образует границу между графствами Чешир и Дербишир, а затем между графствами Чешир и Стаффордшир.

Река берёт своё начало недалеко от истока реки , к юго-западу от города Бакстон, на пустоши . Направляясь на юго-запад, она служит границей между графствами на протяжении около 16 км, поворачивая затем на запад в городе Конглтон и протекая мимо деревни . Точка на реке, в которой граничат три графства, у моста Пеньерс-Пул, носит название .

Протекая к северу от города , неподалеку от римского форта Дейн соединяется с рекой . Последние 8 км река течёт на север до Нортвича, где впадает в реку Уивер.

Название реки вероятно происходит от староваллийского слова dafn, означающего «капать, течь тонкой струёй», подразумевая под собой тихоходную реку.

Примечания 

Бассейн Ирландского моря
Реки Англии